Paianios () ist der Name folgender Personen:

 Paianios von Elis, griechischer Olympionike, Sieger im Pankration 216 v. Chr.
 Paianios (Übersetzer), griechischer Übersetzer (tätig um 379 n. Chr.)
 Paianios (Präfekt), Präfekt von Konstantinopel 404

Siehe auch: Paionios